Barcelona Open Banc Sabadell 2016 — 64-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2016 году турнир прошёл с 18 по 24 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Кэй Нисикори
 в парном разряде —  Марин Драганя и  Хенри Континен

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал восьмикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (№ 5 в мире на тот момент), а вторым победитель двух последних розыгрышей Кэй Нисикори (№ 6 в мире). Оба фаворита уверенно провели турнир и добрались до финала, не проиграв ни сета. Победу одержал Рафаэль Надаль, записав в свой актив девятый титул на местном турнире. В основных соревнованиях приняли участие пять представителей России и одному из них Андрею Кузнецову удалось дойти до четвертьфинала.

Прошлогодние чемпионы парных соревнований Марин Драганя и Хенри Континен не защищали свой титул, однако Континен принял участие в турнире. Финн в паре с Джоном Пирсом проиграл в первом же раунде. Первая пара посева Иван Додиг и Марсело Мело также проиграли в первом же раунде. Победу смогли одержать вторые номера посева Боб и Майк Брайаны, которые в финале обыграли пару с уайлд-кард — Марсель Гранольерс и Пабло Куэвас. Братья Брайаны выиграли третий совместный титул в Барселоне (до этого они побеждали в 2003 и 2008 годах).

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Кэя Нисикори со счётом 6-4, 7-5.
 Надаль выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 69-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Секция 4

Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Марселя Гранольерса /  Пабло Куэваса со счётом 7-5, 7-5.
 Братья Брайаны выигрывают 2-й совместный титул в сезоне и 111-й за карьеру (113-й для Майка) в основном туре ассоциации.

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Испания
Теннис
Апрель 2016 года
2016
Спортивные соревнования в Барселоне